Gaoping kan syfta på följande orter i Kina:

Gaoping, Jincheng,  är en stad på häradsnivå i Shanxi-provinsen;
Gaoping, Nanchong, ett stadsdistrikt i Nanchong i Sichuan-provinsen.
Gaoping (socken i Kina, Hunan)
Gaoping (socken i Kina, Sichuan, lat 27,87, long 104,58)
Gaoping (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 30,66, long 110,08)
Gaoping (köpinghuvudort i Kina, Hunan Sheng, lat 27,48, long 111,14)

WP:Projekt Kina